«Втрачений рай» () — епічна поема у білих віршах письменника XVII століття Джона Мілтона.
 «Paradise Lost» (Втрачений рай) — британський метал-гурт, заснований у 1988 році в місті Галіфакс.

Фільми 

 Втрачений рай (фільм, 1937) — грузинський радянський фільм режисера Давида Ронделі.
 Втрачений рай (фільм, 1940) — французький романтичний фільм режисера Абеля Ґанса.
 Втрачений рай (фільм, 1978) — бельгійський фільм режисера Гаррі Кюмеля.
 Втрачений рай (фільм, 2000) — український фільм-драма режисера Валерія Рожка.
 Втрачений рай (фільм, 2011) — в'єтнамський фільм про гомосексуалів режисера Ву Нгок Данга.
  — французький фільм, режиарки Єви Дебуаз.
 Втрачений рай (фільм, 2014) — дебютний кримінальний трилер італійського актора Андреа Ді Стефано.

Див. також 
 Рай (значення)